Ел Бузон има више значења:

 Ел Бузон (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бузон (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бузон (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику